James Key Caird – imprenditore e filantropo scozzese
 James Caird – scialuppa utilizzata durante la Spedizione Endurance